Klewen bezeichnet
 den Klewen (Fluss), Nebenfluss (kyrillisch Клевень) des Seim (Fluss) in Russland und der Ukraine
 das Dorf Klewen (Ort), Dorf (kyrillisch Клевень) in der Oblast Kursk, Rajon Chomutowka in Russland

Klewen ist der Familienname von:
 Reiner Klewen (1956–2010), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Cleven